Velo della Veronica – reliquia
Velo della Veronica – dipinto del Correggio
Velo della Veronica – dipinto di El Greco